Die Coppa Italia 1977/78, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1977/78, gewann Inter Mailand. Inter traf im Finale auf den SSC Neapel und konnte die Coppa Italia zum zweiten Mal gewinnen. Mit 2:1 setzte sich die Mannschaft von Trainer Eugenio Bersellini durch. Man wurde Nachfolger des AC Mailand, das sich im Vorjahr gegen Inter durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden war.

Als italienischer Pokalsieger 1977/78 qualifizierte sich Inter Mailand für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man im Viertelfinale gegen den belgischen Vertreter KSK Beveren ausschied.

1. Gruppenphase 
AC Mailand hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Da der AS Taranto und Pescara Calcio sowohl punkt- als auch torgleich waren, der direkte Vergleich endete torlos remis, war ein Entscheidungsspiel nötig, um den Qualifikant für die zweite Runde zu ermitteln.

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1977/78

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1977/78
Fußballsaison 1977/78